Bisekcija ali razpolavljanje lahko pomeni več stvari:

 bisekcija je v numerični matematiki postopek za iskanje ničel zveznih funkcij
 bisekcija v ravninski geometriji je postopek iskanja simetrale dane množice točk (npr.: bisekcija kota = določanje simetrale kota ipd)
 bisekcija v računalništvu je postopek za preiskovanje urejenih seznamov.